Љано Нуево има више значења:

 Љано Нуево (Сантијаго Амолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано Нуево (Сан Хуан Баутиста Ваље Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику